Impact!, anciennement TNA iMPACT! est un show télévisé de catch 
 Impact Wrestling, auparavant Total NonStop Action Wrestling est une fédération de catch des États-Unis